Wendi Knight (Fort Worth, Texas, ) é uma ex-produtora norte-americana, diretora (ativa entre 2003 a 2009) e atriz pornográfica (aposentou-se em torno de 2006).

Prêmios e indicações
1999 AVN Award (vencedora) – Melhor sena de sexo grupal, Vídeo (Tushy Heaven) com Sean Michaels, Alisha Klass, Samantha Stylle & Halli Aston
2000 AVN Award (vencedora) – Melhor cena de sexo grupal, Filme (Nothing To Hide 3 & 4 - Cal Vista Films/Metro) com Brandon Iron, Pat Myne & Michael J. Cox; também indicada para Melhor cena de sexo anal, Filme para a mesma cena & filme.
2001 AVN Award (vencedora) – Melhor cena de sexo grupal, Filme (Les Vampyres - Cal Vista Films/Metro) com Violet Luv & Brandon

Ligações externas

Cineastas dos Estados Unidos
Produtores de cinema dos Estados Unidos
Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Naturais de Fort Worth